Namsan signifie en coréen montagne du sud. C'est un terme courant pour désigner des montagnes. Il existe ainsi:

en Corée du Nord:
 Namsan (Chagang), province de Chagang
 Namsan (Haeju), Haeju-si, province de Hwanghae du Sud
 Namsan (Eunyul-gun), Eunyul-gun, province de Hwanghae du Sud

en Corée du Sud:
 Namsan (Seoul), Jung-gu district de Seoul
 Namsan (Chungju), Chungju City, North Chungcheong Province
 Namsan (Sangju), Sangju City, North Gyeongsang Province
 Namsan (Gyeongju) au cœur du parc national de Gyeongju, North Gyeongsang Province

Homonymie de toponyme

ja:南山 (曖昧さ回避)
ko:남산
vi:Nam Sơn (định hướng)
zh:南山